Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

285e régiment d'infanterie
285e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires